L'édition 2019 du tournoi de tennis de Rio de Janeiro se déroule du 18 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Laslo Djere remporte l'épreuve en simple, Máximo González et Nicolás Jarry celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Espagnols Pablo Andújar et Pablo Carreño Busta. Ils sont respectivement remplacés par Carlos Berlocq et Cameron Norrie.

Pendant le tournoi 
Sept des huit têtes de série sont éliminées dès le  tour. Parmi elles, la tête de série 1 Dominic Thiem, battu par le  mondial Laslo Djere, qui s'offre son premier top 10. Seul João Sousa, tête de série 5, remporte son premier match avant d'être sorti au tour suivant.

Hugo Dellien () signe la première victoire de sa carrière sur le circuit ATP en battant au  tour Guido Andreozzi. Il devient le premier Bolivien depuis 35 ans à remporter un match sur le circuit principal. Grâce à sa qualification en 1/4 de finale, il s'assure d'intégrer le top 100 à l'issue du tournoi, une première pour un joueur bolivien depuis Mario Martínez en 1983.

Âgé de 18 ans, Félix Auger-Aliassime devient le plus jeune joueur dans l'histoire du tennis à atteindre la finale d'un ATP 500. C'est également le premier joueur né en 2000 à intégrer le top 100.

Lauréats 
Laslo Djere remporte l'édition 2019 le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Félix Auger-Aliassime.

En double, Máximo González et Nicolás Jarry décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Thomaz Bellucci et Rogério Dutra Silva. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rio de Janeiro
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2019
Rio de Janeiro
Sport au Brésil en 2019
Tennis en février 2019